Penny Johnson Jerald, Amerikaans actrice (1961)
 Penny Johnson (tennis), Amerikaans tennisspeelster (1955)